Desa Jatipurwo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatipurwo (administrativ by i Indonesien, lat -7,75, long 111,04), Jawa Tengah, 
 Desa Jatipurwo (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 111,16), Jawa Tengah, 
 Desa Jatipurwo (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 110,04), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar